Атлас може да се отнася за:
 Атлас – древногръцки бог
 атлас – сборник от карти (географски, исторически и др.)
 Български военен атлас – най-големият атлас, издаван в България
 Анатомичен атлас на човешкото тяло – сборник от изображения на органи от човешкото тяло
 Атлас – планинска система в Африка
 Атлас – град в САЩ, щата Мичиган
 Атлас – квартал в гр. Гуадалахара, Мексико
 Атлас – спътник на Сатурн
 Атлас - комета C/2019 Y4 (ATLAS)
 атлас – шиен прешлен
 атлас – вид голяма пеперуда
 „Атлас“ – българско телевизионно предаване
 „Атлас“ – българска музикална група
 „Атлас“ – американска ракета-носител
 „Атлас“, хотел в Солун, Гърция
 „Атлас“, къща в Солун, Гърция
 „Атлас“ – операция на Нацистка Германия в Палестина през 1944 г.
 атлас (атлант) – архитектурен елемент (статуя-колона)

Вижте също 
 атлаз